Манипулятор — прибор, подключенный к компьютеру, который осуществляет непосредственный ввод информации, указывая курсором на экране монитора команду или место ввода данных. Используется для облегчения управления компьютером (ПК). К манипуляторам относятся мышь, трекбол, графический планшет (дигитайзер), световое перо, тачпад, сенсорный экран, Roller Mouse, pointing stick, джойстик и игровые манипуляторы. Попросту говоря, манипуляторы это всё то, чем можно перемещать курсор на дисплее.

Типы манипуляторов 
С относительным указанием позиции (перемещения)
 Мышь
 Трекбол
 Трекпоинт 
 Тачпад
 Джойстик
 Roller Mouse
 Leap Motion
С возможностью указания абсолютной позиции
 Графический планшет
 Световое перо
 Аналоговый джойстик
 Клавиатура

Игровые манипуляторы  
 Джойстики
 Геймпады
 Компьютерный руль
 Танцевальная платформа

См. также 
 Указательные устройства